Халуц ( — пионер) — многозначный термин. Может означать:
 Халуц, Дан — начальник Генерального штаба израильской армии в 2005—2007 годах.
  — поселение в Галилее
  — первый корабль (1925) во владении еврейской компании в подмандатной Палестине.
 Халуц — первые поселенцы в Израиле, члены Гехалуц.